Вилье́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 130 км на юго-запад от Орлеана, 40 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 194 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini